Alfred Kurth (1865-1937), Zwitsers horlogemaker en politicus
 Andrea Kurth (1957-), Duitse roeister
 Godefroid Kurth (1847-1916), Belgisch historicus en hoogleraar
 Richard Kurth (1889-1972), Amerikaans componist en militair kapelmeester

Achternaam